Tutta colpa mia, album discografico di Elodie del 2017
Tutta colpa mia, singolo discografico di Elodie del 2017 estratto dal suddetto album